Petrusbrunnen (Petersbrunnen, Petrusquelle) steht für:
 Petrusbrunnen (Brilon)
 Petrusbrunnen (Köln), siehe Kölner Brunnen
 Petrusbrunnen (Trier)

 Petersbrunnen (Leipzig)
 Petersbrunnen (Dortmund)
 Petrusquelle (Riedenburg)
Siehe auch:
 St. Petersquelle
 Peterquelle